Павел Викторович Торгаев (род. 25 января 1966, Бор, Нижегородская область) — советский и российский хоккеист, выступавший на позиции центрального нападающего; тренер. Мастер спорта СССР международного класса.

Достижения 
 Чемпион Европы среди юниоров — 1984.
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди молодежи — 1985.
 Чемпион мира среди молодежи — 1986.
 Участник Олимпийских игр — 1994.
 Участник чемпионата мира — 1995.
 Обладатель Кубка европейских чемпионов — 1994.
 Серебряный призёр Чемпионата Финляндии — 1994.
 Серебряный призёр Чемпионата Швейцарии — 1998.
 Серебряный призёр Чемпионата России — 2003.

Личная жизнь 
Жена Наталья, двое сыновей — Дмитрий, Михаил.

Статистика выступлений

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Павел Торгаев: «В Череповце такой же бум, как в Горьком 20 лет назад»
 Павел Торгаев
 Статистика на сайте www.eurohockey.net
 

Родившиеся в Бору (Нижегородская область)
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК ЮП
Игроки «Сент-Джон Флэймз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Лонг-Бич Айс Догз»
Игроки ХК «Северсталь»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»